Gamla Köpstads naturreservat kan avse:
Gamla Köpstad Norra 
Gamla Köpstad Södra